Niemcy:
 Reichelsheim (Wetterau) – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Wetterau
 Reichelsheim (Odenwald) – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Odenwald